Montagnano ima više značenja:
 Montagnano, Arezzo
 Montagnano, Piacenza